Магомед Магомедович Максудов (6 февраля 1913, с. Голотль, Дагестанская область, Российская империя — 31 января 1990, Махачкала, Дагестанская АССР, СССР) — советский медик, доктор медицинских наук, ректор Дагестанской государственной медицинской академии (1959—1974).

Биография 
Магомед Максудов родился 6 февраля 1913 года в селении Голотль (ныне —  Дагестана) в крестьянской семье. В то время в горах Дагестана не было врачей. Его дедушка Максуд был народным целителем, призвание к медицине передалось, от него. С 1925 по 1930 годы учился в средней школе родового села Голотль, после окончания школы в 1930 году поступил в Дербентский педагогический техникум, далее учился в Буйнакском педагогическом техникуме, который окончил в 1933 году. В 1933 году в 20-летнем возрасте был направлен на работу директором Голотлинской неполной средней школы, в которой проработал до 1935 года. В 1935 году Максудов поступает в Московский стоматологический институт, который оканчивает в 1939 году. В том же 1939 году он возвращается в Дагестан, где на протяжении двух лет работает врачом в махачкалинской городской стоматологической поликлинике и в челюстно-лицевом отделении Центральной клинической больницы, также он преподавал в зубоврачебной школе. В 1941 году он был командирован в Одессу на повышение квалификации, после начала Великой Отечественной войны осенью 1941 его призывают на военную службу и назначают начальником челюстно-лицевого отделения главного сортировочного эвакогоспиталя № 3187 в Махачкале.  После чего Максудов становится начальником данного госпиталя и ведущим челюстно-лицевым хирургом группы эвакогоспиталей Северо-Кавказского фронта. За годы войны им было сделано более 3000 операций на лице и шее. С 1946 по 1951 года он работал начальником челюстно-лицевого отделения госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в Махачкале. 17 апреля 1951 года Максудов становится министром здравоохранения Дагестанской АССР, оставаясь по совместительству в должности доцента кафедры госпитальной хирургии. 15 декабря 1959 года Максудов назначается ректором мединститута Дагестанского государственного медицинского института, одновременно возглавлял кафедру стоматологии (1967-1973), затем кафедрой хирургической стоматологии (1973-1989). В 1967 году он успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Материалы к гомотрансплантации зубных зачатков». В 1970 году опубликовал монографию на тему: «Гомотрансплантация зубных зачатков».

Трудовая карьера 
 1933 — 1935 — директор Голотлинской неполной средней школы;
 1939 — 1941 — врач в городской стоматологической поликлинике и в челюстно-лицевом отделении Центральной клинической больницы Махачкалы;
 1941 — 1945 — начальником челюстно-лицевого отделения главного сортировочного эвакогоспиталя, начальником госпиталя и ведущий челюстно-лицевой хирург группы эвакогоспиталей Северо-Кавказского фронта;
 1946 — 1951 — начальник челюстно-лицевого отделения госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны (Махачкала);
 1951 — 1959 — министр здравоохранения Дагестанской АССР;
 1959 — 1974 — ректор ДГМИ;
 1967 — 1973 — заведующий кафедрой стоматологии ДГМИ;
 1973 — 1989 — заведующий кафедрой хирургической стоматологии ДГМИ;

Награды и звания 
 Два орденами Трудового Красного Знамени;
 Орден «Знак Почета»;
 Восемь медалей СССР;
 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР);
 Значок «Отличник высшей школы СССР»;
 Заслуженный врач Дагестанской АССР;
 Заслуженный врач РСФСР;
 Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР;
 Заслуженный деятель науки РСФСР.

Ссылки 
 Жизнь во имя здоровья других
 Максудов Магомед Магомедович

Медики СССР
Ректоры вузов СССР
Министры здравоохранения Дагестана
Министры Дагестанской АССР
Члены правительства Дагестана
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР